Bernard Dartigues, cinéaste français ;
 Henri Dartigues (1902-1967), athlète français ;
 Marcel Dartigues (1923-2013), résistant et déporté français ;
 Richard Dartigues (1922-1996), personnalité politique française.

Fiction 
 Roland Dartigues, ex-inspecteur de la DST, stagiaire à l'école du SNIF, dans Langelot agent secret, roman de Lieutenant X paru en 1965.